

Лаптєвка — річка в Удмуртії, права притока Пестері
 Лаптєвка — селище, Коливанський район, Новосибірська область